Золоты́е Пески́, Зла́тни-Пя́сыци () — курорт Черноморского побережья Болгарии. Расположен на территории национального парка в восемнадцати километрах к северо-востоку от центра Варны. Освоение курорта началось в 1957 году.

Зима на курорте мягкая (средняя температура января 4 °C), лето тёплое (средняя температура июля 24,5 °C). 
Ежегодно выпадает около 430 мм осадков.

Для лечения используются естественные природные факторы: морской климат, солнечный ультрафиолет, морская вода, богатая солями и микроэлементами, лечебная грязь и различные виды лекарственных растений.

На Золотых Песках имеются многочисленные санатории, отели, дома отдыха, водолечебница и др. Множество ресторанов, дискотек и других развлечений.

Достопримечательности — часовня Святого Иоанна Крестителя, скальный монастырь Аладжа (XIV век) и минеральные источники.

Примечания

Ссылки 

 http://www.zlatnipiasaci.com

Курорты Болгарии
Достопримечательности Варненской области